Апте́карский остров:

 Аптекарский остров — остров, расположенный в северной части дельты Невы.
 Аптекарский остров — муниципальный округ № 61 в составе Петроградского района Санкт-Петербурга.

См. также 
 Аптекарский мост (значения)
 Аптекарский переулок
 Аптекарский проспект
 Аптекарская набережная